Waterhouse peut désigner :

Patronyme 
 Agnes Waterhouse (v. 1503-1566), femme exécutée pour sorcellerie en Angleterre, par pendaison ;
 Alfred Waterhouse (1830-1905), architecte britannique ;
 Benjamin Waterhouse (1754-1846), médecin américain ;
 Ellis Waterhouse (1905-1985), historien de l'art britannique ;
 Frederick Herschel Waterhouse (1845-1919), zoologiste britannique ;
 George Waterhouse (1824-1906), homme d'État britannique, septième premier ministre de Nouvelle-Zélande :
 George Robert Waterhouse (1810-1888), naturaliste britannique ;
 Graham Waterhouse (1962-), compositeur et violoncelliste britannique ;
 Imogen Waterhouse (1994-) actrice et mannequin britannique, sœur de Suki Waterhouse ;
 Jason Waterhouse (1991-), skipper australien ;
 John Waterhouse Daniel (1845-1933), homme politique canadien ;
 John William Waterhouse (1849-1917), peintre britannique préraphaélite ;
 Keith Waterhouse (1929-), écrivain britannique ;
 Matthew Waterhouse (1961-), acteur et écrivain anglais ;
 Nick Waterhouse (1986-), chanteur, compositeur et producteur américain ;
 Peter Waterhouse (1956-), écrivain autrichien ;
  (1873-1958), médecin britannique ;
 Rémi Waterhouse (1956-), scénariste et réalisateur français ;
 Richard Waterhouse Jr. (1832-1876), brigadier général confédéré de la guerre de Sécession ;
 Suki Waterhouse (1992-), actrice et mannequin britannique, sœur d'Imogen Waterhouse ;
 Trent Waterhouse (1981-), joueur de rugby à XIII australien ;
 William Waterhouse (1931-2007), bassoniste britannique.

Toponymie 

 Waterhouse est également le nom d'un célèbre quartier de Kingston (Jamaïque), parfois surnommé Firehouse.

Patronyme anglais